Salmon River kan verwijzen naar verschillende rivieren en plaatsen in Canada en de Verenigde Staten:

Canada 
Brits-Columbia
 Salmon River (Fraser), een zijrivier van de Fraser
 Salmon River (Langley), een rivier in het township Langley
 Salmon River (Moresby Island), een rivier op Moresby Island
 Salmon River (Portland Canal), een rivier die ook doorheen Alaska stroomt
 Salmon River (Shuswapmeer), een rivier die uitmondt in het Shuswapmeer
 Salmon River (Vancouvereiland), een rivier op Vancouvereiland

Newfoundland en Labrador
 Salmon River (Bay d'Espoir), een rivier in het zuiden van Newfoundland
 Salmon River (Fortune Bay), een rivier in het zuiden van Newfoundland
 Salmon River (Gander), een zijrivier van de Gander in centraal Newfoundland
 Salmon River (Great Northern Peninsula), een rivier in het noorden van Newfoundland
 Utshashumeku-shipiss, een rivier in Labrador die tot in 2010 Salmon River noemde

Nova Scotia
 Salmon River (rivier in Nova Scotia), een rivier in Colchester County
 Salmon River (plaats in Colchester County), een dorp in Colchester County
 Salmon River (Digby County), een dorp in Digby County
 Salmon River (Richmond County), een dorp in Richmond County

Ontario
 Salmon River (Ontario), een rivier die uitmondt in het Ontariomeer

Verenigde Staten 
 Salmon River (Kobuk), een zijrivier van de Kobuk in Alaska
 Salmon River (Californië), een rivier in California
 Salmon River (Connecticut), een rivier in Connecticut
 Salmon River (Idaho), een rivier in Idaho
 Salmon River (New York), een zijrivier van het Ontariomeer in New York
 Salmon River (Clackamas County), een rivier in Oregon
 Salmon River (Lincoln County), een rivier in Oregon
 Salmon River (Washington), een rivier in Washington